In 2002 werd het 88ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 3 april tot 30 juni. Náutico werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Finale

Kampioen

Topschutter

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per